Петровский — посёлок в Новичихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Лобанихинского сельсовета.

Население  чел. ().

География 
Расположен на юго-западе края, у реки Галечиха. Улиц две — Центральная и Целинная.

История 
«Красный партизан» (ныне пос. Петровский) образован в 1930 году.

Согласно Закону Алтайского края от 05 октября 2007 года Петровский вошёл в состав образованного муниципального образования «Лобанихинский сельсовет».

Население

Инфраструктура 
Ближайшая школа находится в селе Лобаниха — Лобанихинская ООШ — филиал МКОУ Поломошенская СОШ.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным транспортом по автодороге общего пользования регионального значения Алтайского края Новичиха — Поломошное — Петровский — Клепечиха (идентификационный номер 01 ОП Р3 01К-77).

Примечания 

Населённые пункты Новичихинского района